Алан Томпсон:
 Томпсон, Алан С. (род. 1955) — американский военнослужащий.
 Томпсон, Алан (род. 1959) — новозеландский гребец-байдарочник.
 Томпсон, Алан (род. 1951) — австралийский игрок в австралийский футбол.
 Томпсон, Алан (1924—2017) — британский учёный и политик.
 Томпсон, Алан (род. 1953) — австралийский регбист, игрок сборной.
 Томпсон, Алан (род. 1952) — английский футболист.
 Томпсон, Алан (род. 1973) — английский футболист, игрок сборной.